Lainya County är en kommun i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Central Equatoria, i den södra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Juba.

I omgivningarna runt Lainya County växer huvudsakligen savannskog. Runt Lainya County är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Central Equatoria